Sainte-Livrade :  commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Sainte-Livrade-sur-Lot : commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne